Le Pfalz E.1 était un avion militaire de la Première Guerre mondiale. Il fut, avec les monoplans Fokker, un des premiers avions de chasse allemands.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 . 
 .

Liens externes 
 .
 .

Avion militaire allemand
Avion militaire de la Première Guerre mondiale
Avion des années 1910
Avion de chasse
Avion à hélices
Avion monomoteur
Avion monoplan